Вікінг — скандинавський морський воїн IX—XIII ст.

 «Вікінг» — 5-та танкова дивізія СС.
 «Вікінг» — американська космічна програма досліджень планети Марс.
 «Вікінг» — норвезький футбольний клуб.
 «Вікінг» — потяг.
 «Вікінг» — німецький літаючий човен.
 Bit Viking — танкер з енергетичною установкою.

Див. також 
 Вікінги (фільм)